Die BVA Open 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. Oktober 2011 in São José do Rio Preto stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in São José do Rio Preto